Roy Andersson (piłkarz) – szwedzki piłkarz
 Roy Andersson (reżyser) – szwedzki reżyser